Toborg ist der Familienname folgender Personen:

 Lars Toborg (1975), deutscher Fußballspieler
 Richard Toborg (1927–2014), deutscher Politiker (CDU) und Mitglied des Niedersächsischen Landtages